Bánó István (18. század–19. század) jogász
 Bánó István (1917–1995) erdőmérnök, fenyőnemesítő